Mužská čtyřhra Marburg Open 2015 probíhala na přelomu června a července 2015. Do deblové soutěže marburského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl česko-chorvatský pár Jaroslav Pospíšil a Franko Škugor, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem čtyřhry se stala nejvýše nasazená nizozemská dvojice Wesley Koolhof a Matwé Middelkoop, která ve finále zdolala německý pár Tobias Kamke a Simon Stadler po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 90 bodů a získali třetí společný titul na Challenger Tour.

Nasazení párů 
 ' Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (vítězové)
  Roman Jebavý /  Jan Šátral (semifinále)
  Ruben Gonzales /  Ruan Roelofse (1. kolo)
  Andrej Golubjev /  Alexandre Sidorenko (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Marburg Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP Challenger Tour 2015